Korhonen est un nom d'origine finlandaise, et qui signifie « petit sourd » en finnois (de korho, archaïque pour « sourd, dur d'oreille », et diminutif -nen, « petit ») ; le patronyme est originaire de l'Est du pays et en particulier de Savonie. C'est le deuxième patronyme le plus fréquent en Finlande avec 23 572 Korhonen enregistrés par l'office du recensement. Le patronyme pourrait se référer aux personnes suivantes, par ordre alphabétique sur le prénom :

  (né en 1956), pianiste et chef d'orchestre finlandais, directeur de l'Opéra national de Finlande
 Johanna Korhonen (née en 1968), journaliste finlandaise
  (né en 1968), judoka finlandais
 Keijo Korhonen :
 Keijo Korhonen (né en 1956), skieur finlandais de saut à ski
 Keijo Korhonen (1934-2022), politicien finlandais
  (né en 1953), homme politique finlandais, député d'Oulu (législature 2007-2011), ministre du gouvernement Lipponen II (1999-2003), porte-parole de l'Alliance de gauche de 2006 à 2009
 Paavo Korhonen (1928-2019), skieur finlandais de combiné nordique
  (né en 1951), coureur MotoGP finlandais, vainqueur du Grand prix de Yougoslavie  en 1975
 Risto Korhonen (1986), joueur de hockey sur glace finlandais.
 Urpo Korhonen (1923–2009), skieur finlandais de fond
  (né en 1959), homme politique finlandais, député d'Oulu et du Kainuu (législature 2007-2011), Parti du centre

Ou aussi à :
 (2988) Korhonen, astéroïde découvert en 1943 par Liisi Oterma

Références 

Patronyme finnois